Toponímia:
 Vilalta: masia del municipi de Guixers (Solsonès)
 Vilalta: masia del municipi de Moià (Moianès)
 Vilalta: masia del municipi de Sant Mateu de Bages.(Bages)
 Vilalta: masia del municipi de Santa Maria de Merlès (Berguedà)
 Vilalta: nucli del municipi de Vilanova de l'Aguda (Noguera)
 Vilalta de Pinós: masia del municipi de Pinós (Solsonès)
 Vilalta de Vallmanya: masia del municipi de Pinós (Solsonès)

Vegeu també:
 Castell de Vilalta: edifici del municipi de Sant Guim de Freixenet (Segarra)
 Clot de Vilalta: indret del municipi de Cervera (Segarra)
 Masia Vilalta: masia del municipi de Torrefeta i Florejacs (Segarra)
 Molí de Vilalta: edifici del municipi de Mont-ral (Alt Camp)
 Molí de Vilalta: edifici del municipi de Santa Maria de Merlès (Berguedà)				
 Puntes de Vilalta: cim del municipi de Mont-ral (Alt Camp)
 Serra de Vilalta: serra dels municipi de Cardona (Bages) i Pinós (Solsonès)